Карловка может означать:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Карловка — деревня в Брагинском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Карловка — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.
 Карловка — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Карловка — деревня в Дубровском районе Брянской области, в 1980 г. включена в состав деревни Немерь.
 Карловка — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Карловка — деревня в Ачинском районе Красноярского края.
 Карловка — бывшее село в Белогорском районе Крыма, вошло в состав села Цветочное.
 Карловка — прежнее название исчезнувшего села в Советском районе Крыма
 Карловка — деревня в Кировском районе Ленинградской области.
 Карловка — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Карловка — село в Шигонском районе Самарской области.
 Карловка — село в Пугачёвском районе Саратовской области.
 Карловка — деревня в Токарёвском районе Тамбовской области.
 Карловка — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.

Украина 
 Карловка — село в Марьинском районе Донецкой области.
 Карловка — село в Новоодесском районе Николаевской области.
 Карловка (до 2016 г. — Крупское) — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Карловка — город в Карловском районе Полтавской области.
 Карловка — до 1946 г. название села Дмитровка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
 Карловка — до 1945 г. название села Клещиевка в Бахмутском районе Донецкой области.
 Карловка — до 1945 г. название села Миролюбовка в Покровском районе Донецкой области.
 Карловка — до 1945 г. название села Зелёный Яр в Доманёвском районе Николаевской области.
 Карловка — до 1946 г. название села Сенное в Кобелякском районе Полтавской области.
 Карловка — до 1943 г. название села Ольховатка в Нововодолажском районе Харьковской области.

Другое 
 «Карловка» — бывший украинский футбольный клуб из города Карловки.